Kern bezeichnet:

 Kern (Archäologie), in der Vor- und Frühgeschichte ein Feuersteinstück
 Kern (Jägersprache), in der Jägersprache beim Raubwild den inneren Teil des Tierkörpers ohne Balg
 in der Sprachwissenschaft ein Bestandteil eines zusammengesetzten Ausdrucks; siehe Kopf (Grammatik)

Biologie:
 fester innerer Teil einer Frucht, der den eigentlichen Samen enthält; siehe Frucht#Aufbau und Kernobst
 Kernholz, der innere, härtere (und wirtschaftlich wertvollere) Teil des Baumstammes
 Nucleus (ZNS), eine Ansammlung von Nervenzellkörpern innerhalb der weißen Substanz des Zentralnervensystems
 Zellkern, das Zellorganell, welches das Erbgut enthält

Mathematik:
 Bild eines Kernoperators
 offener Kern in der Topologie; siehe innerer Punkt
 insichdichter Kern in der Topologie
 die durch eine Funktion gegebene Äquivalenzrelation
 in der Algebra die durch einen Homomorphismus gegebene Kongruenzrelation
 Kern (Algebra), in der klassischen Algebra der Normalteiler einer Gruppe
 zu einer linearen Abbildung das Urbild der 0, siehe Lineare Abbildung#Bild und Kern
 in der Funktionalanalysis die Kernfunktion einer Integralgleichung; siehe Integralgleichung#Definition
 Dirichlet-Kern, in der Fourier-Analysis die Kernfunktion einer Fourier-Transformation
 Stochastischer Kern, in der Statistik und Wahrscheinlichkeitstheorie ein bestimmtes Wahrscheinlichkeitsmaß
 Epanechnikov-Kern, in der Statistik ein spezieller stochastischer Kern
 in der Geometrie ein spezieller Schiefkörper, der in einem Quasikörper enthalten ist und über dem dieser Quasikörper eine Modulstruktur hat; siehe Kern eines Quasikörpers
 Kern (Spieltheorie), Konzept zur Lösung eines kooperativen Spiels

Physik, Geologie und Astronomie:
 Atomkern in der Kernphysik
 Erdkern in der Geologie, der Begriff wird auch für andere Planeten und Himmelskörper verwendet
 galaktischer Kern, Zentralregion bestimmter Galaxien
 aktiver galaktischer Kern, ungewöhnlich stark strahlender galaktischer Kern, wie der Kern einer Radiogalaxie, einer Seyfertgalaxie oder ein Quasar, ein BL Lacertae-Objekt, eine LINER
 Galaktisches Zentrum, das Zentrum der Milchstraße
 Komet ohne seinen Schweif

Technik:
 Bohrkern, der mit Hilfe eines Kernbohrgerätes aus Gesteinen, Baustoffen, Bauwerken oder Eis entnommener zylindrischer Körper
 Eisenkern, ferromagnetischer Kern einer Induktivität oder eines Transformators
 Filmkern, in der Filmtechnik einen Wickelkörper
 Kern (Gießen), ein in eine Gießform eingebrachtes Teil, durch das im Gussstück eine innere Ausformung erzielt werden soll
 Kernel (Betriebssystem) (auch Betriebssystemkern), die Zentralbestandteile eines Betriebssystems
 Prozessorkern, die Recheneinheit eines Prozessors und eines Grafikchips
 Reaktorkern bei Atomkraftwerken
 innerer Teil einer Schliffverbindung in der Chemietechnik; siehe Normschliff

Wirtschaft:
 Alfred Kern & fils, ein elsässischer Orgelbauer mit Sitz in Straßburg
 Kern & Co, einen ehemaligen Schweizer Hersteller optischer Spezialinstrumente in Aarau
 Kern & Sohn, einen 1844 in Deutschland gegründeten Hersteller von Präzisionswaagen
 Kern AG (Maschinenbau), Schweizer Maschinenbauunternehmen mit Sitz in Konolfingen
 Kern AG (Sprachdienstleister), deutscher Sprachdienstleister mit Sitz in Frankfurt am Main

Behörde:
 KErn, Kompetenzzentrum für Ernährung im Ressort des Bayerischen Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, in Freising und Kulmbach

Geografie:
 Stadtkern in der Siedlungsgeografie
 Kern (Lohmar) ein Weiler im Rhein-Sieg-Kreis
 Kern (Siegburg)
 Kern (Gemeinde St. Marienkirchen), Ortschaft von St. Marienkirchen am Hausruck, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Kern County (Kalifornien)
 Kern River, Fluss in Kalifornien
 Kiel, Eckernförde, Rendsburg, Neumünster und Plön, die frühere Technologie-Region K.E.R.N. in Schleswig-Holstein

Familiennamen:
 Kern (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort

Geisteswissenschaften:
 Das innerste, kleinste gemeinsame Vielfache einer Überlegung. Der wesentliche Punkt einer Sache. (Beispiel: "...des Pudels Kern." Goethe, Faust)

Bauwesen:
 Das Innere eines Gebäudes bis auf die Bodenplatte, das Dach und die Außenwände. (siehe auch Entkernung)

Siehe auch:

 Kernel
 CERN
 Core
 The Core – Der innere Kern – ein Science-Fiction-Film
 Zäpfel Kern – das deutschsprachige Gegenstück zu Pinocchio